Этлас (газета) — британская газета, выпускавшаяся с 1826 по 1869 гг.
 Гросгерунгс — город в Австрии, ранее назывался Этлас